В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Форд:

 округ Форд () — штат Иллинойс
 округ Форд () — штат Канзас
 округ Форд () — штат Техас

См. также 
  — серия новелл американского писателя Джона Гришэма, где действие происходит в вымышленном округе Форд, штата Миссисипи